Maurovići, naselje u općini Barilović, Hrvatska
 Maurovići (Visoko, BiH), naseljeno mjesto u gradu Visokom, BiH